Slovo vážka je české označení několika rodů hmyzu z řádu vážky:

 Crocothemis
 vážka červená (Crocothemis erythraea) 
 Ladona 
vážka plavá (Ladona fulva)
 Leucorrhinia 
 Libellula 
např. vážka ploská (Libellula depressa)
 Orthetrum
 Rhyothemis 
 Sympetrum